Julietta – variante del nome Giulietta
 Julietta – film del 1953 diretto da Marc Allégret 
 Julietta – opera di Bohuslav Martinů 
 1285 Julietta – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Julieta
Juliette
Giulietta